Fombellida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fombellida (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Fombellida (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar